Mediale, proprietà matematica di un magma
Mediale, una delle possibili posizioni anatomiche